Левашево — название населённых пунктов:

Россия 
 Левашево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Левашево — село в Алексеевском районе Татарстана.
 Левашево — деревня в Тукаевском районе Татарстана.